Кристофер Карлос Джозеф  (; род. , Монреаль, Канада) — канадский профессиональный баскетболист, играющий на позиции лёгкого форварда.

Колледж 
Джозеф начинал свою карьеру в Сиракьюсском университете, выходя со скамейки запасных, но после травмы одного из игроков стартовой пятёрки получил место в основе. Крис набирал 11 очков и делал 5,4 подбора в среднем за игру, он получил звание «Лучшего шестого игрока Конференции Биг Ист». Джозеф стал известен широкой публике во время его выступлений в сезоне 2010—2011 годов. Он стал лидером команды по результативности, набирая по 14,3 очка. Крис был включён в «Третью сборную всех звёзд Олл Биг Ист». В свой последний сезон Джозеф получил ещё большее признание, по итогам чемпионата он был включён в «Первую сборную всех звёзд Олл-Биг Ист», став первым канадцем добившимся этого. 14 ноября 2011 года он набрал 1000-е очко в карьере и стал 55-м игроком Сиракуз, достигшим этого результата.

Профессиональная карьера

НБА 
Джозеф был выбран «Бостон Селтикс» на драфте 2012 года, под общим 51-м номером. 3 июля 2012 года он подписал контракт с «Бостоном».

Статистика в НБА

Примечания 

Выпускники Средней школы архиепископа Кэрролла (Вашингтон, округ Колумбия)
Баскетболисты Канады
Игроки «Сиракьюс Орандж» (баскетбол)
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Мэн Ред Клоз»
Игроки «Спрингфилд Армор»
Игроки «Бруклин Нетс»
Игроки БК «Элан Шалон»
Игроки БК «Дижон»
Игроки БК «Орлеан Луаре Баскет»
Игроки БК «Нью Баскет Бриндизи»
Игроки БК «Бенфика»
Игроки БК «АДА Блуа Баскет 41»